Een verkeersweg:
 N913 (België)
 N913 (Nederland), zie Provinciale weg 913

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing